! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 190001–190100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 190101–190200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 190201–190300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 190301–190400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 190401–190500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 190501–190600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 190601–190700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 190701–190800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 190801–190900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 190901–191000 [ editare]

Lista planetelor minore (190001-191000)